Бельфо́р (, ) — город на востоке Франции, административный центр Территории Бельфор.

Население

История 
Транспортный узел у горного прохода между Вогезами и Юрой («Бургундские ворота»). В прошлом Бельфор — крепость, выдержавшая ряд осад (1814, 1815, 1870—1871), просуществовала вплоть до Первой мировой войны. Поблизости от Бельфора — знаменитая церковь Нотр-Дам-дю-О.

Оборона Бельфора 

Наиболее известное историческое событие, связанное с городом — его героическая оборона во время франко-прусской войны 1870—1871 года. В течение 103 дней с ноября 1870 года по январь 1871 года гарнизон крепости под командованием полковника Данфер-Рошро выдерживал осаду германских войск, сопровождаемую артиллерийскими обстрелами. Город так и не сдался неприятелю. Однако в 1871 году начались переговоры о мире; одним из непременных условий немцев была предварительная сдача Бельфора. По указанию французского правительства была заключена капитуляция на почётных условиях: весь гарнизон удалился с сохранением оружия и оказанием воинских почестей. Тем не менее, по условиям заключённого вскоре мира Бельфор остался в составе Франции.

В честь героических защитников города перед цитаделью был установлен грандиозный памятник — «Бельфорский лев» работы Бартольди.

Фестиваль 
Ежегодно в Бельфоре проводится международный фестиваль университетской музыки Festival International de Musique Universitaire (FIMU). В мае из разных стран в город съезжаются до 2500 исполнителей, в основном студентов. Фестиваль длится три дня. Все концерты и представления бесплатны, они устраиваются на 14 сценах в закрытых помещениях, под открытым небом и просто на улице.

Города-побратимы

Уроженцы 
 Густав Барди — общественный деятель, богослов, патролог
 Жюль Брюне — французский военачальник.
 Мишель Годар — джазовый тубист, бас-гитарист и композитор
 Франсуа Жозеф Гейм — художник.
 Жерар Гризе — композитор
 Франсуа-Оскар де Негрие — французский военачальник, генерал
 Донасьен Лоран — французский этнограф, фольклорист, музыковед, лингвист
 Этьенн Маттлер — французский футболист.
 Тахар Рахим — французский актёр.
 Жан-Пьер Шевенман — французский левый политик.
 Оливье Шонфельдер — чемпион мира по фигурному катанию.

Примечания

Ссылки 

 Официальный туристический центр 
 Музыкальный фестиваль FIMU в Бельфоре
 Страница о бельфорской крепости
 Сайт, посвящённый бельфорской крепости

Коммуны департамента Территория Бельфор
Города Франции
Префектуры Франции